Bernard Gagnepain, un historien et musicologue français, spécialiste d'histoire de la musique (1927 - 2020).
 François Gagnepain, un botaniste français (1866 - 1952).
 Jean Gagnepain, un anthropologue et linguiste français (1923 - 2006).
 Xavier Gagnepain, un violoncelliste français (1960 - ), neveu du précédent.